Kabinett Özal steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Özal I
 Kabinett Özal II